Bielorrússia
Bielorrussos — povo bielorrusso
Língua bielorrussa

Desambiguações de gentílicos